Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+A000 à U+AFFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Yi – syllabaire des Monts frais (Unicode 3.0)

Yi – clés (Unicode 3.0 à 3.2)

Lissou (ou lisu, Fraser) (Unicode 5.2)

Vaï (Unicode 5.1)

Cyrillique étendu – B (Unicode 5.1 à 8.0)

Bamoun (ou bamoum, shü-mom) (Unicode 5.2)

Lettres modificatives de ton (Unicode 4.1 à 5.1)

Latin étendu – D (Unicode 5.0 à 14.0)

Sylotî nagrî

Formes numériques communes indiennes (Unicode 5.2)

Phags-pa (Unicode 5.0)

Saurachtra (ou saurashtra) (Unicode 5.1 à 9.0)

Dévanâgarî étendu (Unicode 5.2)

Kayah li (Unicode 5.1)

Redjang (ou rejang) (Unicode 5.1)

Hangûl – jamos étendus – A (Unicode 5.2)

Javanais (Unicode 5.2)

Birman étendu – B (Unicode 7.0)

Cham (Unicode 5.1)

Birman étendu – A (Unicode 5.2)

Taï viêt (Unicode 5.2)

Meitei mayek étendu (Unicode 6.1)

Éthiopien étendu – A (Unicode 6.0)

Latin étendu – E (Unicode 7.0 à 13.0)

Supplément cherokee (Unicode 8.0)

Meitei mayek (Unicode 5.2)

Hangûl (ou hangeul) – syllabes précomposées () (Unicode 2.0)

Voir aussi 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

00A